Adam Czartoryski ist der Name folgender Personen:

*Adam Fürst Czartoryski (Adam Boguslaw Antoni Fürst Czartoryski; 1845–1912), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861), polnischer Politiker, Regierungschef der polnischen Revolutionsregierung 
Adam Karol Czartoryski (* 1940), polnischer Mäzen
Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), polnischer General und österreichischer Feldmarschall
Adam Ludwik Czartoryski (1872–1937), polnischer Mäzen